Damallsvenskan 2006 i fotboll spelades 17 april-29 oktober 2006. Serien hade 22 omgångar. Umeå IK tog sitt femte SM-guld och vann samtliga sina matcher, utom en som blev oavgjord.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Division 1 i fotboll för damer 2006

Källor 
Resultaten i Damallsvenskan 2006 på fotbollsförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2006
2006
Fotbollssäsongen 2006